

Anno 
 775 o 775 a.C.

Codici 
 775 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sayre Observatory, a South Betlehem, nella Contea di Lehigh, della Pennsylvania

Matematica 
 775 – numero